est une expression anglaise signifiant « bonnes vibrations ». Elle peut faire référence à :
 Good Vibes, album du vibraphoniste de jazz américain Gary Burton sorti en 1970 ;
 Good Vibes, programme court américain de David Gordon Green, Brad Ableson et Mike Clements diffusé sur MTV.

Homonymie de titre